Astrid Johannessen – norweski piłkarz
 Bjørnar Johannessen – norweski piłkarz
 Cecilie Johannessen – norweska pływaczka
 Herman Horn Johannessen – norweski żeglarz, olimpijczyk
 Johannes J. Johannessen – amerykański wojskowy
 Leif Johannessen – norweski szachista, arcymistrz
 Monica Johannessen – norweska pływaczka
 Otto Johannessen – norweski gimnastyk, olimpijczyk
 Pål Johannessen – norweski aktor dziecięcy
 Rolf Johannessen – norweski piłkarz
 Sigge Johannessen – norweski gimnastyk, olimpijczyk
 Trygve Johannessen – norweski piłkarz